Le Conseil administratif du Culte protestant et évangélique (CACPE) est une union évangélique nationale en Belgique. Il est composé du Synode Fédéral des Eglises protestantes et évangéliques de Belgique et 
l'Église protestante unie de Belgique.  Il est le représentant auprès des autorités civiles. Son siège se situe à Bruxelles.

Histoire
Le Conseil administratif du Culte protestant et évangélique est fondé en 2003 par le Synode Fédéral des Eglises protestantes et évangéliques de Belgique et l'Église protestante unie de Belgique  .

Compétences
Le CACPE est principalement compétent pour l'organisation des cours de religion protestant, des émissions radio-télévision, la gestion des différents services d’aumôneries (prisons, hôpitaux, armée, etc.), et la reconnaissance des églises locales.

Institutions
 Association protestante pour la radio et la télévision

Liens externes 
 Site officiel 
 Site de l'Association protestante pour la radio et la télévision

Notes et références 

Protestant
Eglise
Eglise protestante
Union nationale évangélique
Christianisme évangélique en Belgique
Protestantisme en Belgique